La pintura paleocristiana o latino-cristiana se desarrolló durante el Imperio romano, por lo que puede considerarse cronológicamente dentro de la pintura romana; sin embargo, por su temática y características, supone la iniciación de la pintura medieval.

Iconografía
Basílicas

Basílica de Santa María la Mayor (Roma)

Mausoleo de Santa Constanza (Roma)

Mausoleo de Centcelles (Tarragona, España)

Catacumbas romanas

Iconografía mariana

Representaciones de Cristo

Como Sol Invictus

Como Buen Pastor

Barbado

Escenas de ágape

Otras iconografías simbólicas

Cristianización de narrativas mitológicas paganas

Notas

Enlaces externos
Pierre Du Bourguet, Early Christian Painting, Viking Press, 1966.
Steven Bingham, Early Christian Attitudes Toward Images, Orthodox Research Institute, 2004
Clark Diven Lamberton, Early Christian Painting and the Canon of Scripture, Western Reserve University, 1914
Karl Woermann, History of Ancient, Early Christian, and Mediæval Painting, Dodd, Mead & Company, 1880
Robin Jensen, Living Water: Images, Symbols, and Settings of Early Christian Baptism BRILL, 2010
André Grabar, Origins of Christian iconography
Los símbolos paleocristianos en Por el amor del arte.

Paleocristiano
Arte paleocristiano